Coxwell ist der Name von

 Charles Fillingham Coxwell (1856–1940), literarischer Übersetzer und Folklorist
 Henry Tracey Coxwell (1819–1900), englischer Luftschiffer

Coxwell bezeichnet:
 Coxwell (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Siehe auch:
 Cogswell